Az RSD jelentheti:
 a szerb dinár valutakódját
 a Ráckevei-Duna, más nevén a Ráckevei (Soroksári)-Duna rövidítését
 Relative standard deviation magyarul relatív standard deviáció rövidítését